Petrič, Petrić oder Petric ist der Familienname folgender Personen:

 Borut Petrič (* 1961), slowenischer Schwimmer
 Denis Petrić (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Ivo Petrić (1931–2018), slowenischer Komponist und Dirigent
 Jakša Petrić (1922–1993), jugoslawischer Politiker und Diplomat
 Joseph Petric (* 1952), kanadischer Akkordeonist
 Jure Petric (* 1991), slowenischer Fußballspieler
 Luka Petrič (* 1984), slowenischer Badmintonspieler
 Marin Petrić (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Marion Petric (1966–2021), österreichische Kabarettistin, Parodistin, Moderatorin und Werbesprecherin
 Mladen Petrić (* 1981), kroatischer Fußballspieler
 Tanja Petrič (* 1981), slowenische Übersetzerin, Literaturkritikerin und Herausgeberin
 Vladimir Petrić (* 1975), serbischer Handballspieler

Siehe auch:

 Petrick
 Petritsch (Begriffsklärung)